Antennulariella — рід грибів родини Antennulariellaceae. Назва вперше опублікована 1915 року.

Класифікація 
До роду Antennulariella відносять 5 видів:
 Antennulariella alpina
 Antennulariella batistae
 Antennulariella concinna
 Antennulariella fuliginosa
 Antennulariella lichenisata

Примітки

Джерела 
 Woronichin, N.N. 1915. Les fumagines de Sotschi. Trudy Byuro po Prikladnoj Botanik. 8(6):769-807 - P.771

Роди грибів